Macrianus ist der Name
 eines alamannischen Gaukönigs, siehe Makrian;
 eines römischen Generals, siehe Macrianus Maior;
 eines römischen Gegenkaisers, siehe Macrianus Minor.